

Patronyme 

  (né en 1949), scénariste, acteur et humoriste anglais ; 
  (1919–2011), professeur de musique et metteur en scène britannique, conjoint de Helen Burns ;
 Nat Langham (1820-1871), boxeur anglais combattant à mains nues ;
 Wallace Langham (né en 1965), acteur, réalisateur et scénariste américain.

Toponyme 
 Langham est un village de l'Essex, en Angleterre.
 Langham est un village du Norfolk, en Angleterre.
 Langham est un village du Rutland, en Angleterre.
 Langham est un village du Suffolk, en Angleterre.

Bâtiments et entreprises
 Langham Place Office Tower
 Chaîne d'hôtellerie Langham :
 Langham Place Hotel Hong Kong
 Palais Langham, sis 24, avenue Émile-Bieckert dans le quartier Carabacel, à Nice 
 Langham Hotel (Londres), palace à Londres  inauguré en 1865

Paronyme 
 Langhamn, localité du comté de Troms, en Norvège.

Voir aussi 
 , nom de famille.